Город женщин (фильм)
 Город женщин (телепередача) — ток-шоу, выходившее на РТР (1999-2000) и ОРТ (2003-2004).
 Город женщин (журнал), с декабря 2004 г. выходил ежемесячно (главный редактор: Чернов, Владимир Борисович) тиражом 50 000 экз., позднее в онлайновой версии (http://gorodw.ru)